Der McLaren 540C ist ein Sportwagen von McLaren. Er basiert auf dem McLaren 570S und wurde der Öffentlichkeit erstmals auf der Shanghai Motor Show 2015 vorgestellt. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge begann Anfang 2016. Er stellte das Einstiegsmodell der McLaren-Flotte dar. Sein 3,8-Liter-V8-Biturbo-Mittelmotor leistet 22 kW weniger als im 570S.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website von McLaren Automotive

McLaren
Sportwagen
Coupé
Roadster